Аралтобе — название населённых пунктов в Казахстане:

 Аралтобе — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Аралтобе — село в Хромтауском районе Актюбинской области, упразднено в 2019 году.
 Аралтобе — село в Балхашском районе Алматинской области.
 Аралтобе — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Аралтобе — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.